Баринас () — один з 23 штатів Венесуели.
 Баринас () — місто у Венесуелі.